Kavač este un sat din comuna Kotor, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 443 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 466 de locuitori).

Demografie 
În satul Kavač locuiesc 343 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 37,2 de ani (35,9 la bărbați și 38,6 la femei). În localitate sunt 132 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,36.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Kavač Map — Satellite Images of Kavač (Maplandia)

Localități din comuna Kotor